Самар Амер Ибрахим Хамза (; ) — египетская спортсменка (вольная борьба), призёр чемпионата мира, многократная чемпионка Африки, участница двух Олимпийских игр.

Карьера 
В августе 2016 года на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в схватке на квалификационной стадии уступила россиянке Екатерине Букиной при счёте 4:4, её соперница совершила бросок на 4 балла. В марте 2019 года в тунисском Хаммамете стала чемпионкой Африки, опередив в борьбе за первое место нигерийку Ханну Рубен. В апреле 2021 года в Хаммамете на африканском и океанском олимпийский отборочный турнире к Олимпийским играм в Токио завоевала лицензию. В августе 2021 года на Олимпиаде в схватке на стадии 1/8 финала уступила россиянке Наталье Воробьёве со счётом (8:12) и заняла итоговое 10 место. В октябре 2021 года на чемпионате мира в Осло, обыграв в схватке за 3 место индийку Киран Киран, завоевала бронзовую медаль.

Достижения 
 Чемпионат Африки по борьбе 2016 — ;
 Олимпийские игры 2016 — 12;
 Чемпионат Африки по борьбе 2018 — ;
 Средиземноморские игры 2018 — ;
 Чемпионат Африки по борьбе 2019 — ;
 Африканские игры 2019 — ;
 Чемпионат Африки по борьбе 2020 — ;
 Олимпийские игры 2020 — 10;
 Чемпионат мира по борьбе 2021 — ;
 Чемпионат Африки по борьбе 2022 — ;
 Средиземноморские игры 2022 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Египта
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Африки по борьбе